

Geografie 
Steenbergen (stad); een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Steenbergen (gemeente); een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
Steenbergen (Noordenveld), een dorp in de gemeente Noordenveld in de Nederlandse provincie Drenthe
Steenbergen (De Wolden), een buurtschap in de gemeente De Wolden in de Nederlandse provincie Drenthe
Steenbergen, Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergenkapel, in Oud-Heverlee, in de Belgische provincie Vlaams-Brabant.

Personen 
Paul Steenbergen (1907-1989), acteur en regisseur

Zie ook
Steenberg (doorverwijspagina)